Christophe Ohrel (Estrasburgo, 7 de abril de 1968) é um ex-futebolista profissional suíço, meia, retirado do futebol.

Carreira 
Christophe Ohrel integrou o elenco da Seleção Suíça de Futebol, na Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Estrasburgo
Futebolistas da Suíça
Futebolistas do Football Club Lausanne Sport
Futebolistas do Servette FC
Futebolistas do Stade Rennais Football Club
Futebolistas da Association Sportive de Saint-Étienne
Futebolistas do FC Luzern
Futebolistas do Yverdon Sport FC
Jogadores da Seleção Suíça de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994